Лабунець Євген Сергійович (1987—2014) — український військовослужбовець, десантник, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лабунець Олександр Миколайович — начальник військово-медичного центру об'єднаного штабу Командування об'єднаних сил Збройних Сил України, полковник медичної служби, заслужений працівник охорони здоров'я України.

Див. також 
 Лобунець

Примітки